Banovina (deutsch Banschaft oder Banat, d. h. Gebiet eines Bans) bezeichnet:

 eine historische Region in Zentralkroatien, siehe Banovina (Region)
 Banovina (Ort), ein Vorort der serbischen Stadt Niš
 Banovina (Palast), ein Palast in Niš

Banovina nannten sich auch Verwaltungsbezirke des Königreichs Jugoslawien:
 Banovina Hrvatska (1939–1941)
 Dravska banovina
 Drinska banovina
 Dunavska banovina
 Moravska banovina
 Primorska banovina (Küstenland-Banat; bis 1939)
 Savska banovina (bis 1939)
 Vardarska banovina
 Vrbaska banovina
 Zetska banovina